McDaniels Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 McDaniels Township (North Carolina)
 McDaniels Township (Oklahoma)